Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 190001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 9 lipca 2008. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

190001-190100

190101-190200

190201-190300

190301-190400

190401-190500

190501-190600

190601-190700

190701-190800

190801-190900

190901-191000

Przypisy 

Lista planetoid 190001-191000